Level – czasopismo
level – poziom (w grach komputerowych)
 Levél – węgierska miejscowość
Level – linie lotnicze
"Level" – utwór zespołu The Raconteurs
Zobacz też:
Level Plane Records – wytwórnia płytowa z Nowego Jorku
Level 42 – brytyjska grupa muzyczna
Level 5 Motorsports – amerykański zespół wyścigowy
Level C – manga i anime z gatunku yaoi
Level of detail (z ang. poziom szczegółów) – pojęcie stosowane w grafice komputerowej
Level Park-Oak Park – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan
Level Plains – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alabama
Level Up – amerykański serial fabularny
Level of Concern – utwór amerykańskiego duetu muzycznego Twenty One Pilots
Metoda poziomic (szerzej znana pod angielską nazwą level set method)